Аранча Санчес Вікаріо і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками.

Санчес Вікаріо грала в парі з Ларисою Нейланд і в півфіналі їх перемогли Катріна Адамс і Манон Боллеграф.

Звєрєва грала в парі з Джиджі Фернандес і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Адамс і Боллеграф з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Family Circle Cup
Charleston Open